Veres János (1930–1999) költő
 Veres János (1957) agrármérnök-szakközgazdász, politikus, az MSZP alapító tagja, országgyűlési képviselő, 2005 és 2009 között Magyarország pénzügyminisztere